Красново́дська ву́лиця — назва вулиць у населених пунктах України, на честь радянської назви туркменського міста Туркменбаші ("Світловодськ").

 Красноводська вулиця — вулиця в Горлівці (Донецька область).
 Красноводська вулиця — вулиця в Дніпрі.
 Красноводська вулиця — вулиця в Донецьку.

 Красноводська вулиця — колишня назва Хотинської вулиці в Києві.
 Красноводська вулиця — колишня назва вулиці Тростянецька у місті Кривий Ріг.

Вулиці